Новочемровский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Зональном районе Алтайского края России. Административный центр — село Новая Чемровка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1864 человека, в том числе 903 мужчины и 961 женщина. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1917 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Новая Чемровка.

Примечания 

Муниципальные образования Зонального района
Сельские поселения Алтайского края